Пьер I Бретонский (ок. 1187—1250) — герцог Бретани (1213—1237).
 Пьер II Бретонский (1418—1457) — герцог Бретани (1450—1457).